Chasmodes är ett släkte av fiskar. Chasmodes ingår i familjen Blenniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Chasmodes